

Fumetti 
 Starman – nome di vari personaggi dei fumetti DC Comics
 Ted Knight – il primo Starman degli anni quaranta, che per l'occasione indossava un costume rosso collant, con una pinna sul suo casco, e un'asta "gravità" (in seguito "cosmic rod") come un membro della Justice Society of America
 Mikaal Tomas – è il terzo Starman;
 David Knight – è il sesto Starman;
 Jack Knight – è il settimo Starman degli anni novanta, supereroe e il figlio più giovane dell'originale;
 Thom Kallor – è l'ottavo Starman.

Musica 
 Starman – singolo di David Bowie del 1972, dall'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

Cinema 
 Starman – nome alternativo con cui è conosciuto il supereroe Spaceman negli Stati Uniti.
 Starman – film statunitense del 1984

Televisione 
 Starman – serie televisiva statunitense

Videogiochi 

 Starman (in italiano Super Stella) – nella serie di videogiochi Super Mario, è il power up che dona il potere dell'invincibilità per un periodo di tempo limitato